Deus ex machina – pojęcie wprowadzone do dramatu antycznego przez Eurypidesa 
 Deus ex machina – album Liv Kristine
 Deus ex machina – album Vesanii